Wildführ ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Wildführ (* 1942), deutscher Arzt (Pädiater) sowie Politiker
 Georg Wildführ (1904–1984), deutscher Arzt (Mikrobiologe und Hygieniker)
 Wolfgang Wildführ, von 1973 bis 2000 Direktorat des Leipziger Hygieneinstitut an der Universität Leipzig